Esistono più comuni francesi con questo nome

Griselles – Côte-d'Or
Griselles – Loiret